Shalimar – comune della Florida, Stati Uniti d'America
 Shalimar – film indiano del 1978
 Giardini Shalimar – giardino di Lahore
 Giardini Shalimar – giardino di Srinagar
 Giardini Shalimar (Shalimar Bagh) – insediamento vicino a Delhi, India
 Shalimar – profumo di Guerlain